Państwowa Inspekcja Handlowa
 Państwowy Instytut Hydrometeorologiczny
 Pih – raper
 dopamina (ang. Prolactin Inhibitory Hormone)
 nadciśnienie tętnicze w ciąży (ang. Pregnancy-induced hypertension)